Saint-Chamant (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Chamant (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin